Повилас Вайтонис (; , Ужпаляй — , Гамильтон) — литовский и канадский шахматист, международный мастер (1952).

Чемпион Литвы 1934, 1937, 1938, 1942 гг. Чемпион Канады 1951 и 1957 гг. В составе сборной Литвы участник неофициальной и четырех официальных шахматных олимпиад. Позже еще дважды представлял на шахматных олимпиадах сборную Канады. В 1952 г. участвовал в межзональном турнире и занял 19-е место.

Биография 
Родился в семье фермера. Научился играть в шахматы в возрасте 5 лет. Первоначально выступал в школьных соревнованиях.

Окончил бакалавриат гуманитарного факультета Каунасского университета, затем — магистратуру юридического факультета Вильнюсского университета.

В 1944 году во время наступления Советской Армии уехал в Германию, а оттуда переправился в Швецию. В Швеции познакомился со своей будущей женой Магдалиной Мартинкуте.

В 1948 г. эмигрировал в Канаду. Жил в городе Гамильтон, провинция Онтарио. Чтобы получить хорошую работу окончил бухгалтерские курсы в Университете Макмастера и получил степень бакалавра в области экономики и политики. 24 года работал бухгалтером в компании «Bell Thread».

Дети: Данута (в Канаде — Донна), Вида, Нийоле, Рута, Джина, Альгис.

Вклад в теорию дебютов 
Вайтонис одним из первых начал применять дебют, который сейчас называется волжским гамбитом или гамбитом Бенко (1. d4 Кf6 2. c4 c5 3. d5 b5). Первый опыт применения данного порядка ходов — партия против Э. Торвалдссона на неофициальной шахматной олимпиаде 1936 г. (в этой партии, однако, игра вскоре свелась к гамбиту Блюменфельда).

Память 
9 июля 2011 г. Вайтонис был введен в Канадский зал славы шахмат в Торонто.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 Личная карточка Повиласа Вайтониса на сайте 365chess.com
 Личная карточка Повиласа (Пол) Вайтониса на сайте 365chess.com
 Личная карточка Повиласа Вайтониса на сайте OlimpBase.org
 Личная карточка Повиласа Вайтониса на сайте OlimpBase.org

Шахматисты Литвы
Шахматисты Канады
Участники шахматных олимпиад
Выпускники Вильнюсского университета